Agitator steht für:
 Agitator, eine Person, die politische Agitation betreibt
 Agitator (Band), eine deutsche Rechtsrockband aus Göttingen
 in der Medizin einen Patienten mit krankhafter Unruhe, siehe Agitation (Medizin)
 ein Bauelement einer Bottichwaschmaschine, siehe Waschmaschine #Bottichwaschmaschine
 Wagenlenker, bei den Wagenrennen

Siehe auch:
 Agitator Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska
 Pest (Eishockey)